Osoby noszące nazwisko Krysa:
 Adam Krysa (ur. 1991) – brydżysta
 Jan Krysa (1892–1983) – poseł na Sejm II RP
 Jan Krysa (1896–?) – oficer piechoty Wojska Polskiego II RP